10000 lépés (słownie Tízezer lépés, węg. 10000 kroków) – trzeci (drugi węgierskojęzyczny) album studyjny węgierskiej grupy rockowej Omega. Został wydany w 1969 nakładem wytwórni Qualiton Records.

W 2022 roku album zajął pierwsze miejsce na węgierskiej liście sprzedaży Album Top 40.

Lista utworów

Dodatkowe utwory w wydaniu z 2003

Twórcy 
 László Benkő – instrumenty klawiszowe, trąbka, podkład wokalny
 János Kóbor – śpiew
 József Laux – perkusja
 Tamás Mihály – gitara basowa
 György Molnár – gitara
 Gábor Presser – instrumenty klawiszowe, podkład wokalny

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Omegi
Albumy muzyczne wydane w roku 1969
Albumy numer jeden na Węgrzech